Frättsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Frättsjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (18 ha)
Frättsjön (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (18,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn